Francisco Hernández de Córdoba (descobridor de Yucatán) (mort el 1517)
 Francisco Hernández de Córdoba (fundador de Nicaragua) (mort el 1526)